Казимеж «Кэйси» Семашко (, род. 17 марта 1961 года) — американский актёр польского происхождения. Известен по роли Чарли в вестерне «Молодые стрелки», роли 3-D в серии фильмов «Назад в будущее» и озвучиванию игры GTA: San Andreas.

Биография 
Кэйси Семашко родился в Чикаго, штат Иллинойс, США. Его отец Константин был польским подпольщиком (пережил лагерь Заксенхаузен). Кэйси Семашко получил образование в одном из самых престижных университетов Чикаго — DePaul University. Кэйси дебютировал в 1983 году в фильме «Класс» и получил широкую известность после выхода в 1988 году на экраны вестерна «Молодые стрелки», где исполнил роль «регулятора» Чарли Боудри. Его сестра Нина — тоже стала актрисой.

Фильмография

Ссылки

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Университета Де Поля
Актёры США